Korle kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Corlay, departementet Côtes-d’Armor i regionen Bretagne,

Kenya 

 Korle (periodiskt vattendrag i Kenya), Marsabit, 

Robotskapade Kenyaförgreningar